Dolinsky, Dolinski bzw. Dolinský ist der Familienname folgender Personen:

 John Dolinsky (* 1954), deutsch-amerikanischer Fußballspieler
 Meyer Dolinsky, auch Mike Dolinsky (1923–1984), US-amerikanischer Drehbuchautor und Schriftsteller
 Milan Dolinský (* 1935), tschechoslowakischer Fußballspieler 
 Monica Dolinsky (* 1987), finnische Fußballspielerin
 Ján Valašťan Dolinský (1892–1965), slowakischer Autor
 Joel Dolinski (* 1975), Football-Trainer
 Voytek Dolinski, Schauspieler

Dolinski oder Dolynske bezeichnen:
Dolinski rajon, ein Rajon in der russischen Oblast Sachalin
Dolynske, Name zahlreicher Orte in der Ukraine